Солнцеда́р:
 Солнцедар — бывший посёлок городского типа, расположенный на Черноморском побережье; в 1962 году включён в состав города Геленджик.
 «Солнцедар» — выпускавшееся в СССР до середины 1980-х годов марка креплёного вина низкого качества.

См. также 
 Солнцедаровка